Сингида () — город в центральной части Танзании, административный центр одноимённой области, а также одноимённых  и округов.

Географическое положение 
Город находится в северной части области, на южном берегу одноимённого озера, на расстоянии приблизительно 540 километров к западу-северо-западу (WNW) от столицы страны Дар-эс-Салама. Абсолютная высота — 1 546 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2002 года, население составляло 57 904 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К западу от города расположен небольшой одноимённый аэропорт (ICAO: HTSD). Также в Сингиде имеется железнодорожная станция, являющаяся конечной на одноимённой железнодорожной ветке.

Города-побратимы 
  Зальцбург (), Австрия

Примечания 

Города Танзании